Dardha (albanisch für Birne) ist der Name folgender Orte in Albanien:
 Dardha (Berat), ehemals Gemeinde Roshnik, Kreis Berat, heute Gemeinde Berat
 Dardha (Korça), ehemals Kreis Korça, heute Gemeinde Korça
 Dardha (Librazhd), ehemals Kreis Librazhd, heute Gemeinde Librazhd
 Dardha (Puka), ehemals Kreis Puka, heute Gemeinde Fushë-Arrëz